Марцелий Хандельсман, псевдонимы — Юзеф Кшемень, Мацей Романский, Мацей Тарговский (, 8 июля 1882, Варшава, Царство Польское, Российская империя — 20 марта 1945, концентрационный лагерь Дора-Миттельбау, Германия) — польский  еврейского происхождения, медиевист, методолог истории.

Биография 
Родился в 1882 году в Варшаве в семье врача Юлиана Рубиновича Гандельсмана.

Марцелий Хандельсман окончил юридический факультет Варшавского университета. 

Изучал историю в Берлинском университете, откуда в 1906 году был исключён за социалистическую деятельность. Продолжил обучение Париже в Коллеже де Франс, Цюрихе, Вене, Лондоне и Рапперсвиле. В 1908 году в Цюрихе защитил научную степень доктора.

С 1915 года был связан с Варшавским университетом, где в 1919 году, уже в независимой Польше, получил степень почётного профессора. 

Участвовал в польско-большевистской войне 1919-1920 годов. 

В последующие годы Хандельсман критиковал Брестский процесс, нарушения со стороны польских властей автономии высших учебных заведений и основание Лавковского гетто.

В 1921 году Хандельсман работал над созданием Института по изучению национальностей. С 1920 по 1935 год был председателем Атласа истории польских земель. Был соучредителем Международного исторического комитета и организатором Международного Конгресса исторических наук, который состоялся в 1933 году в Варшаве.

C 1930 по 1931 год принимал участие в создании отдельного Исторического института при Варшавском университете. Был членом Польской академии знаний и французской Академии моральных и политических наук. 

С 1918 по 1931 Марсели Гандельсман был редактором журнала «Przegląd Historyczny» и директором Архива исторических актов в Варшаве.

Хандельсман был сторонником ППР, поддерживал Юзефа Пилсудского и выступал за укрепление польско-французских отношений.

Во время Второй мировой войны до 1944 года Хандельсман находился в подполье, участвовал в деятельности подпольных образовательных учреждений. С 1942 года работал в Бюро информации и пропаганды правительства Польского подпольного государства. 

В 1944 году Марцелий Хандельсман был схвачен гестапо и отправлен в концентрационный лагерь Гросс-Розен. Позднее был переведён в концентрационный лагерь Дора-Миттельбау, где погиб 20 марта 1945 года.

Научная деятельность 
Хандельсман изучал деятельность политической группы «Отель Ламбер», Адама Ежи Чарторыйского и польскую . Провёл комплексное исследование истории права и социально-политических отношений. Изучал средневековье, особенно интересовался наполеоновской эпохой и XIX веком.

Считается, что Хандельсман придерживался неопозитивизма, был методологом и теоретиком исторических исследований, близких к неопозитивизму.

Избранные сочинения 
 Kara w najdawniejszym prawodawstwie polskim (1907);
 Prawo karne w statutach Kazimierza Wielkiego (1909);
 Historia polskiego prawa karnego (t. 1-2, 1908—1909);
 Napoléon et la Pologne (1909);
 Bignon a sprawa polska (1912);
 Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807—1813 (1914);
 Francja — Polska 1807—1813 (1914);
 Z metodyki badań feudalizmu (1917);
 O metodzie publikowania najdawniejszych ksiąg sądowych w polskich (1916);
 System narodowo-polityczny Coli di Rienzo (1918);
 Zagadnienia teoretyczna historii (1919);
 Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego (1921);
 Pomiędzy Prusami a Rosją (1922);
 Ideologia polityczna Towarzystwa Republikanów Polskich 1789—1807 (1924);
 Rozwój narodowości nowoczesnej (1924);
 Tak zwane praeceptio 614 roku (1926);
 Mickiewicz w latach 1853-55 (1933);
 Rok 1848 we Włoszech i polityka ks. Adama Czartoryskiego (1936);
 Po co toczy się wojna? (1943);
 Między Wschodem a Zachodem (1943).

Источник 
 Polski Słownik Biograficzny
 Księga pamiątkowa ku uczczeniu 25-letniej działalności naukowej prof. M. Handelsmana, red. Henryk Bachulski, Warszawa 1929.
 J. Dutkiewicz, Marceli Handelsman jako badacz epoki napoleońskiej, «Przegląd Historyczny» 1965 nr 4.
 Aleksander Gieysztor, Marceli Handelsman, w: Portrety uczonych polskich, Kraków 1974.
 Stefan Kieniewicz, Marceli Handelsman, w: Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986.
 Maria Wierzbicka, Marceli Handelsman, w: Słownik Historyków Polskich, Warszawa 1994.
 Oskar Halecki, Marceli Handelsman, «Tygodnik Polski» z. 50 (12.12.1943), s.3.

Ссылки 
  Библиография

Медиевисты Польши
Члены Демократической партии (Польша)
Члены Польского исторического общества
Иностранные члены Академии моральных и политических наук